— японский фигурист, выступающий в одиночном катании. Серебряный призёр чемпионата четырёх континентов (2022), бронзовый призёр этапа Гран-при Rostelecom Cup (2018, 2021), бронзовый призёр чемпионата Японии (2023), чемпион Японии среди юниоров (2016).

По состоянию на 27 августа 2022 года занимает 13-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Карьера 
Кадзуки Томоно родился 15 мая 1998 года в Сакаи. Начал заниматься фигурным катанием в 2006 году.

Юниорский период 
Дебютировал на Гран-при среди юниоров в августе 2015 года, став тринадцатым в Риге, Латвии. Затем выиграл серебряную медаль на чемпионате Японии среди юниоров в сезоне 2015/16 и был выбран для участия в юниорском чемпионате мира в венгерский Дебрецен. Он сумел квалифицироваться в произвольную программу, закончив двадцатым в короткой программе, двенадцатое место в произвольной программе подняло его до окончательного пятнадцатого места.

В следующем сезоне, в Гран-при среди юниоров в сезоне 2016/17, Томоно стал четвёртым в Йокогаме и выиграл бронзовую медаль в словенской Любляне. Он выиграл национальный юниорский титул в ноябре 2016 и стал пятым во взрослых соревнованиях на чемпионате Японии в конце декабря. Федерация отправила его на островной Китай на юниорский чемпионат мира. В Тайбэе он финишировал в конце десятки.

Сезон 2017—2018 
Томоно начал новый олимпийский сезон, став пятым в сентябре 2017 года на турнире в штате Юта. В ноябре он дебютировал на домашнем этапе серии Гран-при и стал седьмым на NHK Trophy 2017. В конце декабря на национальном чемпионате ему удалось финишировать рядом с пьедесталом. Он стал пятым на чемпионате мира 2018. Он стал одиннадцатым после короткой программы, третьим после произвольной и в итоге стал пятым. Он побил все свои личные рекорды в короткой и произвольной программе и в сумме.

Сезон 2018—2021 
Сезон 2018/19 Томоно начал на турнире серии «челленджер» Lombardia Trophy, где занял пятое место. Затем выступил на двух этапах Гран-при: в Канаде стал девятым, на Rostelecom Cup завоевал бронзовую медаль. В декабре 2019 года на чемпионате Японии занял 4-е место. На чемпионате четырёх континентов 2019 занял двенадцатое место.

Сезон 2019/20 Томоно снова начал с выступления на турнире Lombardia Trophy, где стал седьмым. На этапе Гран-при Skate America занял пятое место, на Rostelecom Cup — восьмое. На чемпионате Японии 2020 занимал 11-е место после короткой программы, в произвольной программе показал хороший прокат и стал четвёртым, в итоге занял 6-е место. В феврале 2020 года на чемпионате четырёх континентов занял 7-е место, при этом улучшил все свои лучшие результаты.

В сезоне 2020/21 в ноябре выступил на NHK Trophy 2020, который в связи пандемией COVID-19 имел несколько изменённый формат. На турнире завоевал серебряную медаль. На чемпионате Японии 2021 занял шестое место.

Сезон 2021—2022 
Олимпийский сезон 2021/22 Томоно начал с выступления на этапе Гран-при в Италии, который завершил на шестом месте. На втором этапе Гран-при, на Rostelecom Cup, выступил намного лучше. Он выиграл короткую программу, в произвольной программе стал лишь пятым, в общем зачёте расположился на третьем месте и завоевал бронзовую медаль турнира. На чемпионате Японии занял пятое место.

В январе 2022 года выступил на чемпионате четырёх континентов. Он занял второе место и в короткой, и в произвольной программе, установил новые личные рекорды и по результатам турнира завоевал серебряную медаль.

Томоно был включён в состав сборной Японии на чемпионат мира 2022 после того, как Као Миура, который должен был заменить снявшегося с турнира из-за травмы Юдзуру Ханю, сам из-за травмы не смог выступить на соревнованиях. В короткой программе на чемпионате мира Томоно чисто исполнил четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом, четверной сальхов и тройной аксель. Он впервые преодолел оценку за сто в короткой программе, набрав 101,12 баллов, и завоевал малую бронзовую медаль. В произвольной программе допустил ряд ошибок и в итоговой таблице расположился на шестом месте.

Программы

Спортивные достижения

Примечания

Ссылки 
 
 Кадзуки Томоно на официальном сайте Федерации конькобежного спорта Японии.

Фигуристы Японии